Temmen steht für:

 Temmen, ehemalige Gemeinde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Temmen-Ringenwalde, Gemeinde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Alt-Temmen, Gemeindeteil von Temmen-Ringenwalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Edition Temmen, Verlag in Bremen
 Verlag Donat & Temmen, Buchverlag in Bremen

Temmen ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Temmen (* 1951), deutscher Verleger
 Johann Temmen (1886–1959), deutscher Politiker